Flütsch ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Flütsch (1945–2014), Schweizer Filmemacher, Regisseur, Film- und Theaterproduzent sowie Autor
 Kaspar Flütsch (* 1986), Schweizer Snowboarder
 Luana Flütsch (* 1995), Schweizer Skirennläuferin
 Tobias Flütsch (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler